Фа-диез мажор (Fis-dur) —
мажорная тональность с тоникой фа-диез, имеет шесть 
диезов при ключе. Энгармонически равна соль-бемоль мажору.

Любимая тональность Александра Николаевича Скрябина.

Некоторые произведения в этой тональности 

 Людвиг ван Бетховен — Соната для фортепиано № 24;
 Джузеппе Верди — хор «Va, pensiero» из оперы «Набукко»;
 Густав Малер — Симфония № 10 (неоконченная);
 Александр Николаевич Скрябин — Поэма op. 32 № 1, Сонаты для фортепиано № 3, 4, 5;
 Фредерик Шопен — Баркарола (Op. 60), Прелюдия № 13 Op. 28;
 Дмитрий Дмитриевич Шостакович - Струнный квартет № 14, op.172.

Тональности
Мажор